Ziegenhagen bezeichnet:
 Ziegenhagen (Rochau), Ortsteil der Gemeinde Rochau, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Ziegenhagen, Ortsteil der Stadt Witzenhausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Erlebnispark Ziegenhagen, Freizeitpark ebenda
 Ziegenhagen, ein ehemaliges Rittergut im Kreis Saatzig, heute der Gemeinde Reetz zugehörig

Ziegenhagen ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Michael Ziegenhagen (1694–1776), englischer Hofprediger und Pietist
 Franz Heinrich Ziegenhagen (1753–1806), deutscher Sozialutopist
 Malte Ziegenhagen, deutscher Basketballprofi
 Pam Ziegenhagen (* 1957), US-amerikanische Filmeditorin
 Rudolf Ziegenhagen (1895–1949), deutscher Buchhändler und Widerstandskämpfer
 Stephan Ziegenhagen, deutscher Fernsehjournalist
 Volker Ziegenhagen (* 1944), deutscher Fußballtorwart